Poke steht für:
 POKE, Software-Kommando der Programmiersprache BASIC, siehe POKE und PEEK
 Poke (Pacajes), Ortschaft in der Provinz Pacajes, Bolivien
 Poke (Sprache), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo
 Poke (Gericht), hawaiischer Fischsalat
 Poke Cake, Kuchen, bei dem eine Füllung in Löcher im Teig angewendet wird